Quando Vedrai La Mia Ragazza / Bussicabombaio é um single do cantor e compositor Dick Danello, de 1965.

Faixas

Banda
 Dick Danello: voz
 The Jet Blacks: todos os instrumentos

Músicos Convidados
 Bobby de Carlo: guitarra solo
 Orestes: guitarra base
 José Paulo: baixo
 Jurandi: bateria

Ver também 
 Jovem Guarda

Jovem Guarda
Jovem Guarda